Села:
 Лубня — Закарпатська область, Ужгородський район
 Лубня — Чернігівська область, Семенівський район

Річка:
 Лубня — річка у Житомирській області, притока Тні (басейн Дніпра)